Eugymnanthea är ett släkte av nässeldjur. Eugymnanthea ingår i familjen Eirenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Eugymnanthea